В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of New England 1989, який проходив в рамках Туру WTA 1989, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Зіну Гаррісон 6–2, 6–3.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Габріела Сабатіні (півфінал)
  Зіна Гаррісон (фінал)
  Кончіта Мартінес (чвертьфінал)

 Пем Шрайвер (чвертьфінал)
 Наташа Звєрєва (1-ше коло)
 Гелен Келесі (2-ге коло)
 Розалін Феербенк (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Virginia Slims of New England